El Torneig de París 2012, també conegut com a Open GDF Suez 2012, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als Premier tournaments de la WTA. La 20a edició del torneig es va celebrar entre el 4 i el 12 de febrer de 2012 al Stade Pierre de Coubertin de París, França.

La tennista alemanya Angelique Kerber va guanyar el primer títol individual de la seva carrera.

Quadre individual femení

Quadre doble femení

Enllaços externs 
 Quadre individual femení 
 Quadre doble femení 

2012
WTA Tour 2012